

Persone 
 Isaac Luria – rabbino e mistico ottomano, fondatore della Kabbalah lurianica
 Salvatore Luria – microbiologo italiano
 Roger de Llúria – nome catalano di Ruggero di Lauria, condottiero e ammiraglio della corona aragonese
 Aleksandr Romanovič Lurija – medico, sociologo e psicologo sovietico

Altro
 Luria – genere di molluschi gasteropodi appartenente alla famiglia delle Cypraeidae